Herensingel (Leiden)
 Herensingel (Haarlem)
 Herensingel (Weesp)